Данци могу да буду:

 Данци, народ
 Данци (Вижинада), насељено место у Хрватској
 Данци (Какањ), насељено место у Босни и Херцеговини